«Sun Structures» — дебютный студийный альбом английской рок-группы Temples, выступающей в жанре психоделический рок. Альбом выпущен 5 февраля 2014 года на студии Heavenly Records.

На обложке альбома изображён треугольный дом в Раштоне, находящийся в Нортгемптоншире. Песня «Keep in the Dark» играет в заключительных титрах в триллере 2015 года «Подарок».

Предыстория

Запись

Музыка и тексты песен

Продвижение и релиз

Реакция критики

Коммерческий успех

Влияние на популярную культуру

Список композиций

Участники записи 
В записи альбома принимали участие музыканты «Temples»:

 Джеймс Бэгшоу — вокал, гитара
 Адам Смит — ритм-гитара, клавиши, бэк-вокал
 Томас Вормсли — бас, бэк-вокал
 Сэмюел Томс — ударные

Чарты и сертификации

Награды и номинации

Примечания 

Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2014 года
Temples
Альбомы психоделического рока
Альбомы инди-рока
Альбомы Heavenly Recordings